Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord és el nom oficial del Regne Unit des de 1927.
 Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda, Regne Unit entre 1801 i 1922.
 Regne Unit de Portugal, el Brasil i l'Algarve va ser una monarquia formada per Portugal, Brasil i l'Algarve, 1815 i 1822.
 Regne Unit dels Països Baixos un nom no oficial per al Regne dels Països Baixos de 1815 a 1839.